Jméno Brestov nese více obcí:
 Brestov (okres Humenné) – obec v okrese Humenné
 Brestov (okres Prešov) – obec v okrese Prešov
další místa
 Brestov (Malá Fatra) – horské sedlo v Malé Fatře na Slovensku